Niemcy na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Niemiec, gospodarzy czempionatu w Berlinie, liczyła 83 zawodników. Zdobyła 9 medali, w tym 2 złote, 3 srebrne i 4 brązowe, zajmując 6. miejsce w klasyfikacji medalowej, a 5. miejsce w klasyfikacji punktowej (104 pkt.).

Medale 
 Robert Harting –  złoty medal w rzucie dyskiem
 Steffi Nerius –  złoty medal w rzucie oszczepem
 Nadine Kleinert –  srebrny medal w pchnięciu kulą
 Betty Heidler –  srebrny medal w rzucie młotem
 Jennifer Oeser –  srebrny medal w siedmioboju
 Marion Wagner, Anne Möllinger, Cathleen Tschirch i Verena Sailer –  brązowy medal w sztafecie 4 x 100 m
 Raúl Spank –  brązowy medal w skoku wzwyż
 Ariane Friedrich –  brązowy medal w skoku wzwyż
 Ralf Bartels –  brązowy medal w pchnięciu kulą

Występy reprezentantów Niemiec

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Niemczech
Sport w Berlinie